Olthoff oder Olthof ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Friedrich von Olthof (auch Olthoff; 1718–1793), schwedisch-pommerscher Regierungsrat und Kunstmäzen
 Bodo Olthoff (* 1940), ostfriesischer Maler und Graphiker
 Christian Ehrenfried Charisius von Olthoff (1691–1751), schwedischer Regierungsbeamter, Theaterschriftsteller
 Justus Ludwig Olthoff (1659–1720), Bürgermeister in Stralsund, Regierungsrat
 Silke Olthoff, deutsche Filmeditorin